Сборная Азербайджана по шахматам — основная шахматная сборная страны. Представляет Азербайджан на международных соревнованиях по шахматам. Управляется Федерацией шахмат Азербайджана. Впервые была собрана в 1992 году. В 2013 году была признана командой года в Азербайджане премией Министерства молодёжи и спорта Азербайджана «Zəfər 2013» («Победа 2013»). Рейтинг сборной по состоянию на сентябрь 2018 года — 2748.

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной чемпионов Европы 2009 

Состав сборной чемпионов Европы 2009

Состав сборной чемпионов Европы 2013 

Состав сборной чемпионов Европы 2013

Состав сборной чемпионов Европы 2017 

Состав сборной чемпионов Европы 2017

Достижения

Сборной 
Командный чемпионат Европы по шахматам

  Трёхкратный чемпион — 2009, 2013, 2017
  Серебряный призёр — 2011
  Бронзовый призёр — 2007

Всего: 5 медалей

Индивидуальный зачёт 
Шахматная олимпиада

Командный чемпионат мира по шахматам

Командный чемпионат Европы по шахматам

Неосновные сборные 
На домашней Олимпиаде 2016 на правах хозяев Азербайджан выдвигал помимо основной ещё две сборные:

Фотогалерея

См. также 
 Женская сборная Азербайджана по шахматам
 Сборная Азербайджана против сборной мира 2009 (шахматный турнир)
 Шахматы в Азербайджане

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт азербайджанской шахматной федерации

Ш
А
Шахматы в Азербайджане